Gelowani steht für:
 Gelowani (Adelsgeschlecht), georgisches Adelsgeschlecht

Gelowani ist der Familienname folgender Personen:
 Micheil Gelowani (1893–1956), sowjetischer georgischer Schauspieler und Regisseur
 Sopo Gelowani (* 1983), georgische Popsängerin